Sumbwa peut désigner :
 les Sumbwa, une population de Tanzanie
 le sumbwa, une langue bantoue